Ces chapelles ont été érigées après un massacre de la population par les armées révolutionnaires, durant la Terreur.

Chapelle du Champ des Martyrs peut faire référence à :
 Chapelle expiatoire du Champ-des-Martyrs à Brech dans le Morbihan
 Chapelle Saint-Louis du Champ des Martyrs couramment appelée Chapelle du Champs des Martyrs à Avrillé
 La Chapelle des martyrs à Fleurs dans la Loire
 La chapelle du Cimetière des Martyrs à Yzernay dans le Maine-et-Loire
 La chapelle des Martyres d'Orange ou Chapelle de Gabet
 Notre-Dame des Lucs à Les Lucs-sur-Boulogne. (Massacre des Lucs-sur-Boulogne)

Références

Homonymie